Il Queen's Club Championships 1993 (conosciuto pure come Artois Championships per motivi di sponsorizzazione) è stato un torneo di tennis giocato sull'erba. 
È stata la 91ª edizione del Queen's Club Championships, 
che fa parte della categoria ATP World Series nell'ambito dell'ATP Tour 1993.
Si è giocato al Queen's Club di Londra in Inghilterra, dal 7 al 14 giugno 1993.

Campioni

Singolare 

 Michael Stich ha battuto in finale  Wayne Ferreira 6–3, 6–4

Doppio 

 Todd Woodbridge /  Mark Woodforde hanno battuto in finale  Neil Broad /  Gary Muller 6–4, 6–7, 6–3

Collegamenti esterni
 

 
ATP Tour 1993